Garage -  пивной алкогольный напиток, производимый финской пивоварней Sinebrychoff. По состоянию на 2017 год он производится и продается в двух вариантах, называемых "Твердый лимонад" и "Твердый чай со льдом". Оба вкуса имеют содержание алкоголя 4.6%. Вкус "Крепкого лимонада" берет свое начало в Соединенных Штатах. 

Garage в настоящее время продается, по крайней мере, в США, России, Казахстане, Эстонии, Дании, Швеции, Украине, Беларуси, Латвии, Венгрии, Канаде, Польше и Финляндии. Garage добился хороших успехов на мировом рынке, например, в 2013 году его продажи в Финляндии выросли на 30%.

Алкогольные напитки